Серп и молот:
 Серп и молот — советская государственная эмблема, символ союза рабочих и крестьян.
 Серп и Молот — железнодорожная платформа в Москве.
 Медаль «Серп и Молот» — знак особого отличия в СССР.
 «Серп и Молот» — крупный металлургический завод в Москве.
 Серп и Молот — промышленное предприятие в Саратове.
 «Серп и Молот» — крупный завод сельскохозяйственного машиностроения в Харькове (до 2005).
 «Серп и Молот» — промышленное предприятие по производству горного оборудования в Казани.
 «Серп и молот» — компьютерная игра.
 «Серп и Молот» — московский футбольный клуб.
 «Серп и Молот» — харьковский футбольный клуб.
 «Серп и Молот» — женский футбольный клуб из Москвы.
 «Серп и Молот» — стадион в Харькове.
 «Серп и молот» — фильм 1994 года.
 «Серп и молот» — проектное название станции «Римская» Московского метрополитена.
«Серп и Молот» — бывшее название Учалинской газеты (до 2007).
«Серп и Молот» — бывшее название Дмитровского вестника (1921—1922).
«Серп и молот» — городская газета Клина (Московская область).

 Населённые пункты в России

 Серп и Молот — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Серп и Молот — хутор в Кугарчинском районе Башкортостана.
 Серп и Молот — посёлок в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Серп и Молот — посёлок в Новониколаевском районе Волгоградской области.
 Серп и Молот — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Серп и Молот — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Серп и Молот — село в Пензенском районе Пензенской области.
 Серп и Молот — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.

 Название улиц в населённых пунктах России

 Улица Серп и Молот — улица в Казани.
 Проезд Завода Серп и Молот — улица в Москве.

См. также 
 Клуб завода «Серп и молот»